Барио Алто има више значења:

 Барио Алто (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Барио Алто (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Барио Алто (Николас Флорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Барио Алто (Тингвиндин), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Барио Алто (Сан Пабло Макуилтијангис), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Алто (Санто Доминго де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Алто (Уејапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Барио Алто (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Барио Алто (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику